Acquedotto Mediceo – acquedotto di Pisa
 Acquedotto Mediceo – acquedotto di Pitigliano